Надь ( — «большой») — венгерская фамилия:

А 
 Надь, Адам (род. 1995) — венгерский футболист.
 Надь, Александр Арпадович (род. 1985) — украинский футболист, вратарь клуба «Закарпатье».
 Надь, Альберт (род. 1974) — югославский и сербский футболист венгерского происхождения.
 Надь, Андреа (род. 1971) — венгерская профессиональная баскетболистка.

В, Г 
 Надь, Вильмош (1884—1976) — генерал венгерской армии (1920—1945), министр обороны Венгрии, военный теоретик и историк, праведник мира.
 Надь, Гавриил (1913—1983) — русинский югославский лингвист, педагог, переводчик, поэт.
 
 Надь, Гергё (род. 1989) — венгерский хоккеист, центральный нападающий команды «Каламазу Уингз»
 Надь, Грегори (род. 1942) — американский филолог венгерского происхождения.

Д—И 
 Надь, Дьёрдь (род. 1965) — венгерский кёрлингист.

Й, К 
 
 Надь, Кира (род. 1977) — венгерская теннисистка.
 Надь, Конрад (род. 1992) — венгерский конькобежец,
 Надь, Коста (1911—1987) — югославский военачальник, генерал армии ЮНА, Народный герой Югославии.

Л 
 Надь, Ладислав (род. 1979) — словацкий хоккеист, нападающий.
 Надь, Лайош (1883—1954) — венгерский писатель и журналист.

М 
 Надь, Марианна (1929—2011) — венгерская парная фигуристка. Призёр Олимпийских игр, чемпионка Европы, призёр чемпионата мира.
  (род. 1957) — венгерская и австрийская гандболистка, призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Надь, Мария (1924—1992) — югославская шахматистка.
 Надь, Михай (род. 1993) — венгерский борец вольного стиля.

О, П 
 Надь, Ольга Ивановна (род. 1966) — советская и российская футболистка.

С, Т 
 Надь, Себастьян (род. 1997) — сербский спортсмен, борец греко-римского стиля. 
 
 
 Надь, Тимеа (род. 1970) — венгерская фехтовальщица. Чемпионка Олимпийских игр 2000 и 2004 года, 5-кратная чемпионка мира в команде.

Ф, Ш 
 Надь, Ференц (1903—1979) — венгерский политик из Независимой партии мелких хозяев, премьер-министр Венгрии (1946—1947).
 Надь, Шандор (1922—1990) — венгерский писатель. Лауреат Национальной премии Лайоша Кошута (1949) и Сталинской премии (1952).

Э, Я 
 Надь, Эва (1948—2021) — венгерская эстрадная певица.
 Надь, Эрнё (1898—1977) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Надь, Янош (род. 1964) — венгерский борец вольного стиля.
  (род. 1981) — министр обороны Словакии.

Двойные фамилии 
 Надь Абоньи, Мелинда (род. 1968) — швейцарская писательница венгерско-сербского происхождения, пишет на немецком языке.
 Надь-Балог, Янош (1874—1919) — венгерский художник и график.
 Бёсёрменьи-Надь, Бела (1912—1990) — венгерско-американский пианист и музыкальный педагог.
 Мохоли-Надь, Ласло (1895—1946) — венгерский художник, теоретик фото- и киноискусства, журналист.
 Сёкефальви-Надь, Бела (1913—1998) — венгерский математик.
 Хомоки-Надь, Иштван (1914—1980) — венгерский кинорежиссёр, кинооператор и сценарист.